Verheyen est un nom de famille néerlandais ou flamand :

 Carl Verheyen, un guitariste américain.
 Geert Verheyen, un coureur cycliste ;
 Gert Verheyen, un footballeur belge ;
 Jan Verheyen, un footballeur belge ;
 Jan Verheyen, un réalisateur belge ;
 Johannes Baptista Verheyen, homme politique néerlandais ;
 Maarten Verheyen, coureur cycliste belge ;
 Philip Verheyen, chirurgien belge du  ;
 Pieter Verheyen, un compositeur flamand ;
 René Verheyen, un footballeur belge ;
 René Karel Verheyen, un biologiste belge.

Homonymie de patronyme